Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Angerberg enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Tiroler Gemeinde Angerberg.

Denkmäler

Ehemalige Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Angerberg
!